L'idioma persa, conegut com a farsi entre els que el parlen
 Els perses, poble de l'actual Iran
 Els parsis, comunitat ètnica zoroastriana